Cazals puede referirse a: 

 Cazals, comuna francesa situada en Lot.
 Cazals, comuna francesa situada en Tarn y Garona.